John Wick (film)
 John Wick 2
 John Wick 3
 John Wick (postać fikcyjna)
 John Wick (projektant gier)
 John Wick (ścieżka dźwiękowa)
 John Wick (seria filmów)